JAB steht für:
 JAB Anstoetz, deutscher Textilverlag
 JAB Holding, eine Finanzholding der Familie Reimann mit Sitz in Luxemburg
 Jabiru Airport (IATA-Code), Flughafen von Jabiru (Australien), Northern Territory, Australien
 Air Bagan (ICAO-Code), myanmarische Fluggesellschaft

JAb steht für:
 Jahresabschluss (JAb), der rechnerische Abschluss eines kaufmännischen Geschäftsjahres

Jab steht für:
 Jab (Boxen), eine abrupt geschlagene Gerade im Boxsport
 Ischo-Jab I. d'Arzunaja, Katholikos (582–595) der Apostolischen Kirche des Ostens, siehe Liste der Patriarchen der Assyrischen Kirche des Ostens #Die Katholikoi der „Kirche des Ostens“ in Bagdad (853–1265)
 Ischo-Jab II., Katholikos (ca. 628–ca. 645) der Apostolischen Kirche des Ostens, siehe Liste der Patriarchen der Assyrischen Kirche des Ostens #Die Katholikoi der „Kirche des Ostens“ in Bagdad (853–1265)
 Ischo-Jab III. († 659), Katholikos der Apostolischen Kirche des Ostens
 Mar Jab-Alaha I (415–420), katholischer Patriarch des Orients, Primas der Assyrischen Kirche des Ostens
 Jab, auch Yelmek, eine der Papuasprachen in Westneuguinea

jab steht für:
 Hyam (ISO-639-3-Code), platoide Sprache im nigerianischen Bundesstaat Kaduna

Siehe auch:
 JAB-Code

Abkürzung